Противник:
 Ворог — вороже військо, ворожі збройні сили.
 Суперник — той, хто виступає проти іншого у бійці, поєдинку і т. ін., напр. суперник у спортивному змаганні, грі.
 Супротивник — той, хто вороже, негативно ставиться до кого-, чого-небудь, протидіє комусь, чомусь.

У мистецтві
 Противник (фільм) — фільм-драма 1971 індійського режисера Сатьяджіта Рея.

У релігії
 Сатана — чиє ім'я походить від єврейського слова «противник».